Slovo Scopus má několik významů:

 Scopus (databáze) – abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury
 Skopus, vrch ve východním Jeruzalémě
 kladivouš africký (Scopus umbretta), brodivý pták